Breuil (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Breuil (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Breuil-Cervinia – włoski ośrodek narciarski w gminie Valtournenche

Zobacz też: Le Breuil